Krusensterniella är ett släkte av fiskar. Krusensterniella ingår i familjen tånglakefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tånglakefiskar
Krusensterniella